Warendorf steht für:

 Warendorf, eine Stadt im Kreis Warendorf, Nordrhein-Westfalen
 Kreis Warendorf, Verwaltungseinheit in Nordrhein-Westfalen
 Warendorf (Adelsgeschlecht), ein westfälisches Adelsgeschlecht

Warendorf ist der Familienname folgender Personen:

 Giselbert von Warendorf (um 1140–nach 1201), Lübecker Bürgermeister
 Johannes von Warendorf, Domherr in Münster und Offizial in Friesland
 Johannes von Warendorf (Domherr, † 1350), Domherr in Münster

Siehe auch:
 Varendorff
 Wahrendorf
 Wahrendorff
 Warendorp